Малєєв Георгій Васильович — професор, кандидат технічних наук, Заслужений працівник вищої школи України, ректор ДонНТУ (1968—1989).
 Малєєв Юрій Миколайович — історик, археолог, музеєзнавець, кандидат історичних наук, доцент Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка.